Агри́ппа Ка́стор (, ) — христианский писатель, богослов, апологет II века.

Агриппа написал сочинение-опровержение 24-томного сочинения, написанного еретиком Василидом против Евангелия, в котором показал заблуждения гностицизма и ложь его ереси. Агриппа объяснил, что имена пророков — Варкавв, Варкоф и Вархобанд и другие, никогда не существовали, как и они сами; а были выдуманы Василидом, чтобы ввести в заблуждение впечатлительных людей; имя же верховного бога Абраксаса (у Василида) также выдумано; причём, согласно подсчётам греков, сумма числовых значений семи греческих букв, входящих в слово «Абраксас», должна составить триста шестьдесят пять — количество дней в году. В этом же сочинении Агриппа повествует о том, что Василид учит вкушать идоложертвенное и спокойно отрекаться от веры во время гонений; предписывает, следуя Пифагору, пятилетнее молчание приходящим к нему.

Сведения об Агриппе Касторе сообщают Евсевий Кесарийский в сочинении «Церковная история» и Иероним Стридонский в сочинении «О знаменитых мужах». Сочинения Агриппы Кастора до нас не дошли, отрывок из Истории Евсевия помещён в пятом томе собрания трудов «Греческая патрология».

Примечания

Литература 
 Евсевий Кесарийский. Церковная история в 10 книгах, Книга 4. 7 (5) 
 Иероним Стридонский, блж. О знаменитых мужах Глава 21. Агриппа 

Богословы Византии
Апологеты христианства
Писатели II века
Учёные II века
Философы II века
Учители Церкви
Патристика